Бису () — лолойский язык, на котором говорят в Китае и Таиланде. В Китае зафиксировано 240 носителей языка (2005 год), которые проживают в деревне Лаопиньчжай (уезд Мэнхай Сишуанбаньна-Дайского АО провинции Юньнань. В КНР язык бису официально считается диалектом языка хани. Около 700 бису проживает в Таиланде, в двух деревнях провинции Чианграй, при этом не все представители бису владеют языком своего этноса.

Письменность 
Для бису разработаны две системы письменности — одна, на основе латинского алфавита, создана в Мьянме в 2002 году. Другая, на основе тайского письма, создана в Таиланде в 1998 году.

Алфавит бису на тайской графической основе:

Согласные:

Придыхательные звуки [hm], [hn], [hɳ], [hŋ], [hl], [hj] передаются путём добавления знака ฮ перед соответствующей буквой. Палатализация и лабиализация обозначаются знаками ร, ย, ว после основной буквы.

Гласные:

Тона:
Низкий тон обозначается знаком ่, высокий — ้, средний тон на письме не обозначается.

Примечания 

Языки Китая
Языки Таиланда
Лоло-бирманские языки